Dans la mythologie grecque :
 Rhésos est un dieu fleuve ;
 Rhésos est un roi mythique de Thrace ;
 Rhésus ou Rhésos est une tragédie grecque attribuée à Euripide traitant du roi Rhésos.
 Le rhésus est une espèce de macaques, largement réparti en Asie du Sud.
 En hématologie, le système Rhésus est dû à la présence ou à la variabilité de deux protéines D et CE à la surface des érythrocytes.
 Rhesus est un groupe de rock français, originaire de Grenoble.
 Rhesus était un groupe de rock suisse romand.
 Rhésus est un roman d'Héléna Marienské (2006).

Homonymie